Tadeusz Gabriel Siemoński (Simoński) (ur. 13 grudnia 1787 w Przezwodach, zm. 28 września 1857) – polski major, dowódca 8 Pułku Strzelców Pieszych Królestwa Kongresowego, dowódca Kompanii Przybocznej Naczelnego Wodza gen. dywizji ks. M. Radziwiłła w Gwardii Akademickiej.

Życiorys 
Urodził się 13 grudnia 1787 r. w Przezwodach w dzisiejszym powiecie sandomierskim jako syn Stanisława i Tekli z domu Lipowskiej.

20 maja 1807 roku wstąpił do 1 Pułku Szwoleżerów-Lansjerów Gwardii Cesarskiej. 23 sierpnia 1810 roku mianowany wachmistrzem.

24 września 1810 r. skierowany do Legii Nadwiślańskiej jako podporucznik, pełnił służbę à la suite w 3 kompanii fiz. 2. bat. 3 pułku. W sierpniu 1813 roku jako por. adj. mjr. w Gwardii Honorowej Polskiej. W latach 1827-1830 kapitan w 3. pułku piechoty.

Do 26 lutego 1831 roku major Siemoński był dowódcą Kompanii Przybocznej Naczelnego Wodza gen. dywizji ks. M. Radziwiłła w Gwardii Akademickiej.

Od 5 czerwca 1831 roku dowódca 8 Pułku Strzelców Pieszych Królestwa Kongresowego.

Zmarł 28 września 1857 roku w wieku 69 lat. Spoczywa na Starym Cmentarzu w Tarnowie, jego nagrobek znajduje się w XVII kwaterze. Inskrypcja na pomniku brzmi: D.O.M. Pamięci tu spoczywającego Gabryela Siemońskiego Pułkownika Wojsk Polskich, Właściciela Ziemskiego w 65 wieku życia D. 28 września 1857 roku. Wdzięczne córki Najlepszemu Ojcu Kamień ten położyły. Pokój Jego Duszy

Rodowód

Zobacz też 
 Legia Nadwiślańska
 Gwardia Akademicka
 8 Pułk Strzelców Pieszych Królestwa Kongresowego
 1 Pułk Szwoleżerów-Lansjerów Gwardii Cesarskiej
 Królestwo Kongresowe

Przypisy 

Oficerowie Gwardii Akademickiej powstania listopadowego
Oficerowie Legii Nadwiślańskich
Oficerowie piechoty Królestwa Kongresowego
Oficerowie piechoty powstania listopadowego
Urodzeni w 1787
Zmarli w 1857